Con il termine Kunstmuseum ci si riferisce alla parola tedesca per Museo d'arte. Può riferirsi a:

Kunstmuseum Basel (Svizzera)
Kunstmuseum Bern (Svizzera)
Kunstmuseum Bonn (Germania)
Kunstmuseum Stuttgart (Germania)
Kunstmuseum Wolfsburg (Germania)
Kunstmuseum Liechtenstein (Liechtenstein)
Kunstmuseum Solothurn (Svizzera)
Kunstmuseum Winterthur (Svizzera)